Феокти́ст ( — «созданный Богом», от  — бог и  — основываю, делаю, порождаю) — мужское имя древнегреческого происхождения; народные его формы: Феклист, Фетис. От них произошли фамилии Феоктистов, Феклистов, Фетисов. Имеет женскую форму Феоктиста.

Именины 
 Православные (даты указаны по новому стилю):
 зима: 5 января, 17 января, 21 января, 5 февраля, 17 февраля, 3 декабря
 лето: 18 августа
 осень: 16 сентября, 19 сентября, 15 октября, 12 ноября

Носители имени 
 Феоктист (ум. ок. 800) — игумен в Кукуме, преподобный
 Феоктист (ум. 1123) — епископ Черниговский.
 Феоктист (ум. 1310) — архиепископ Новгородский и Псковский.
 Феоктист (ум. 1387) — епископ Рязанский;
 Феоктист (ок. 1540—1609) — архиепископ Тверской;
 Феоктист (1915—2007) — патриарх Румынский.

 Феоктист Александрийский (ум. около 250 года) — раннехристианский мученик.
 Феоктист Палестинский (ум. 467) — игумен, преподобный.

 Феоктист I (1410—1477) — митрополит Сучавский.

 Феоктист (Бромцев) (1767—1831) — архимандрит Русской православной церкви.
 Феоктист (Димитров) (род. 1978) — архимандрит Болгарской православной церкви;
 Феоктист (Дмитриев) (ум. 1863) — схимонах Валаамского монастыря.
 Феоктист (Игумнов) (род. 1977) — епископ Переславский и Угличский;
 Феоктист (Клукинас) (род. 1954) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Фокидский;
 Феоктист (Мочульский) (1732—1818) — архиепископ Курский и Белгородский, член Российской академии.
 Феоктист (Орловский) (ум. 1829) — архимандрит Боголюбова Владимирского монастыря, педагог и ректор.
 Феоктист (Попов) (1826—1894) — епископ Рязанский и Зарайский.

 Феоктиста Паросская (ум. 881) — святая, преподобная.
 Феоктиста Семёновна Ченцова (1880-1942) - новомученица.

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения